Le tournoi de Hambourg 1990 peut faire référence au :
 tournoi de tennis de Hambourg (WTA 1990),
 masters de Hambourg 1990.